Kim Yŏng Suk (kor. 김영숙, ur. 1947) – pierwsza oficjalna żona Kim Dzong Ila. Jest matką  Kim Sŏl Song.

Była córką wysokiej rangi generała. Ojciec Kim Dzong Ila, Kim Ir Sen, sam wyznaczył ją jako właściwą partnerkę dla swojego syna. Przed śmiercią Umiłowanego Wodza byli jednak od dwóch lat w separacji.

Genealogia

Przypisy 

Członkowie rodziny najwyższych przywódców Korei Północnej
Urodzeni w 1947